Con el acrónimo FAC puede referirse a:

 Foro Asturiano de Ciudadanos, partido político regionalista asturiano;
 Fuerza Aérea de Colombia;
 Front D'Alliberament Catalá, organización terrorista.

Acrónimos
Siglas políticas